Can Pau (Llabià), casa al nucli de Llabià (Baix Empordà) 
 Can Pau (Olivella), masia d'Olivella 
 Can Pau (Sant Jaume dels Domenys), masia de Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès) 
 Can Pau (la Vall d'en Bas), casa a la Garrotxa 
 Can Pau de l'Arna, masia a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) 
 Can Pau Vell, casa de Tavertet (Osona)